Лесное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области России.

Через населённый пункт ходят автобус 109, 113, 137,191 и маршрутное такси 136 до Калининграда.

История 
Входил в состав упразднённого Новомосковского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)